Planeta peut faire référence à :

Médias 
 Editorial Planeta
 Prix Planeta
 Grupo Planeta
 Planeta DeAgostini
 RTR Planeta

Pseudonyme 

 El Planeta, (fin du -env. 1850), chanteur et auteur de flamenco espagnol.

Toponyme 

 Planeta Rica, une municipalité située dans le département de Córdoba, en Colombie.

Divers 
 Lingwa de planeta, langue du  ;
 Casseta e Planeta, troupe humoristique brésilienne ;
 Planeta Eskoria, quatrième album du groupe espagnol de ska punk, Ska-P.